Бревет:
 Бревет — временное повышение в воинском звании.
 Бревет — организованный зачётный (с лимитом времени) велозаезд на длинную дистанцию.